Мохейв, Мохаве, Мохау
 Мохаве (пустеля) — пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки
 Теплоелектростанція Мохейв (ТЕС Мохейв) - теплоелектростанція  потужністю 1580 МВт, головний енергоносій - вугілля, знаходиться в Лафлін, Невада. 
 Блек Меса — Мохейв - магістральний вуглепровід (Аризона, США )

Див. також
 Мохау (Саксонія) () — громада у Німеччині, у землі Саксонія.